Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1927 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 1 по 3 марта 1927 года. Турнир проводился впервые. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 8 команд — 6 команд, представляющих провинции и территории Канады, а также команды городов Монреаль и Торонто.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Murray MacNeill). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Johnny Malcolm), бронзовые медали — команда, представлявшая город Торонто (скип William Scott).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Это был единственный розыгрыш чемпионата Канады среди мужчин, где матчи игрались в 14 эндов, на последующих чемпионатах матчи игрались в 12, а затем в 10 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания 

1927
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1927 году
Март 1927 года